Росхолт има више значења:
 Росхолт (Јужна Дакота)
 Росхолт (Висконсин)